Wimbledon 2016 představoval jubilejní 130. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny a 49. v otevřené éře – nejstaršího a nejslavnějšího turnaje světa, který se konal od pondělí 27. června do neděle 10. července 2016. Grand Slam probíhal tradičně na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.

Turnaj organizovala Mezinárodní tenisová federace jako jedinou událost velké čtyřky hranou na tomto povrchu, která byla také součásti kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP World Tour a žen WTA Tour. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů a šampioni dvouhry obdrželi prémii 2 000 000 liber.

Singlovými obhájci titulu byly úřadující světové jedničky, v soutěži mužů vítěz předešlých dvou ročníků Novak Djoković ze Srbska a mezi ženami americká hráčka Serena Williamsová, která získala první grandslam v probíhající sezóně. Djoković skončil ve třetím kole na raketě Američana Sama Querreyho a ukončil tak 30zápasovou neporazitelnost na grandslamu, novou rekordní šňůru otevřené éry. Stejně tak skončila jeho účast ve 28 čtvrtfinále grandslamu v řadě.

Poprvé v historii turnaje byla, pro deštivé počasí úvodního týdne, hrána všechna utkání prvního a druhého kola mužské čtyřhry jen na dva vítězné sety namísto obvyklých tří. Premiérově od roku 2004 se zápasy konaly také v první neděli, v níž se tradičně nehraje, aby byl dohnán časový skluz v harmonogramu. Wimbledonskou premiéru měly soutěže mužské a ženské dvouhry vozíčkářů.

130. ročník 

Jubilejní 130. ročník se tradičně odehrával v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Premiérový ročník se v něm uskutečnil roku 1877. Na novou adresu v ulici Church Road se oddíl přemístil v roce 1922.

Z celkového počtu čtyřiceti jednoho travnatých dvorců bylo pro grandslam využito devatenáct, včetně tří největších: centrálního dvorce s kapacitou 15 000 diváků, kurtu č. 1, jenž pojal 11 429 přihlížejících, a dvorce č. 2, do jehož ochozů se vtěsnalo 4 000 návštěvníků. Zbylých dvacet dva dvorců sloužilo pro trénink. Jestřábí oko pro elektronickou kontrolu dopadu míčů, používané od roku 2006, bylo umístěno na třech největších dvorcích a dále na kurtech č. 3, 12 a 18.

Grand Slam probíhal mezi 27. červnem až 10. červencem 2016 a zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, singly i debly juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, turnaj legend, a také dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu. Mezi 20. až 24. červnem 2016 probíhaly kvalifikační turnaje.

Oficiální míče dodávala od roku 1902 firma Slazenger. Na organizaci se podílelo okolo šesti tisíc osob, včetně 350 rozhodčích (hlavních a čárových), 250 sběračů, 14 fyzioterapeutů a 46členné obsluhy výsledkových tabulí. Pro zamezení přítomnosti holubů na dvorcích byl každý den dopoledne vypouštěn jestřáb.

Vítězové 
Mužskou dvouhru podruhé v kariéře vyhrál druhý hráč světa Andy Murray. Skot tak celkově získal třetí grandslamový titul.

Ženskou dvouhru ovládla americká světová jednička Serena Williamsová, která tak obhájila triumf z předchozího roku. Jednalo se o její dvacátý druhý grandslamový titul z dvouhry, díky čemuž vyrovnala rekord Němky Steffi Grafové v počtu trofejí z turnajů velké čtyřky v otevřené éře tenisu. Němku a Dorotheu Lambertovou Chambersovou  vyrovnala i v počtu wimbledonských vavřínů, když ve Wimbledonu triumfovala posedmé. Prodloužila také rekordní rozpětí mezi premiérovou a poslední trofejí z majoru na 16 let a 10 měsíců. Po Margaret Courtové (11–1) držela druhou nejvyšší úspěšnost v grandslamových finále open éry (22–6). Ve věku 34 let a 288 dní se stala nejstarší vítězkou majoru v této éře. Jedinou hráčkou historie, která před ní vyhrála Wimbledon po dvou předchozích finálových porážkách na grandslamu v téže sezóně byla Martina Navrátilová v roce 1987.

Mužskou čtyřhru ovládl první nasazený pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, jehož členové získali druhý deblový titul z grandslamu. Poprvé v historii měla tato wimbledonská soutěž ryze francouzské obsazení.

V ženské čtyřhře triumfovaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy. Obě tak získaly šestou trofej z této wimbledonské soutěže a čtrnáctou grandslamovou, když všechny finálové zápasy od French Open 1999 vyhrály. Ve statistikách jim patřilo 2. místo za dvojicí Martina Navrátilová a Pam Shriverová s dvaceti deblovými vítězstvími.

Smíšenou čtyřhru ovládl nenasazený finsko-britský pár Henri Kontinen a Heather Watsonová, kteří získali premiérový grandslamový titul kariéry. Kontinen se stal historicky prvním finským vítězem grandslamu. Watsonová pak na londýnském pažitu triumfovala jako první Britka od roku 1987 a výhry Jo Durieové.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Milos Raonic – 145 /  Serena Williamsová – 74;
 Nejrychlejší podání:  Milos Raonic – 237 km/h /  Serena Williamsová – 200 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Milos Raonic – 29 /  Serena Williamsová – 22;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Jošihito Nišioka – 60 ze 78 (77 %) /  Sara Erraniová – 131 ze 154 (85 %);
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Marin Čilić – 245 z 281 (87 %) /  Serena Williamsová – 222 z 269 (83 %);
 Nejvíce zreturnovaných prvních podání:  Andy Murray – 154 /  Serena Williamsová – 126;
 Nejlepší procentuální úspěšnost druhého podání:  Borna Ćorić – 21 z 29 (72 %) /  Magda Linetteová – 13 z 19 (68 %);
 Nejvíce zreturnovaných druhých podání:  Milos Raonic – 172 /  Serena Williamsová – 103;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Andy Murray – 33 /  Serena Williamsová – 29;
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 39 míčů a byla odehrána ve druhém kole mezi Moldavanem Radu Albotem a Australanem Bernardem Tomicem za stavu 6–7, 3–6, 4–4 a 30:30 z pohledu Albota, který výměnu vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 30 míčů a byla odehrána mezi Venus Williamsovou a Darjou Kasatkinovou ve třetím kole za stavu 5–4 a 30:30 z pohledu Williamsové, která výměnu vyhrála.

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Wimbledonu 2016 byl proti předešlému ročníku navýšen o více než milion liber (o 5 %) a dosáhl částky 28 100 000 liber. Vítězové dvouher si připsali 2 000 000 liber, což znamenalo meziroční nárůst o 120 tisíc liber.

Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy

Seniorské legendy

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Smíšená čtyřhra 
 Liam Broady /  Naomi Broadyová
 Colin Fleming /  Jocelyn Raeová
 Dominic Inglot /  Laura Robsonová
 Ken Skupski /  Tara Mooreová
 Neal Skupski /  Anna Smithová

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikací.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
  

 
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016